Кьелли́ни () — итальянская фамилия. Происходит от уменьшительной формы имени Микеле.

 Кьеллини, Джорджо (род. 1984) — итальянский футболист.
  (1937–2020) — итальянский химик.